Петрушевская:

 Петрушевская, Людмила Стефановна (род. 1938) — российский прозаик, поэтесса и драматург, сценарист, певица.

 Петрушевская — деревня в Койдокурском сельском поселении, Холмогорский район, Архангельская область, Россия.

См. также 
 Петрушевский